Hauptwachtmeister steht für:
 eine Amtsbezeichnung der einfachen Beamtenlaufbahn in Deutschland, vergleiche Amtsmeister
 Justizhauptwachtmeister
 Polizeihauptwachtmeister
 Zollhauptwachtmeister
 den Kompaniefeldwebel in Artillerie und Kavallerie der deutschen Wehrmacht (1938–1945) und bis 1970 in der Nationalen Volksarmee der DDR, analog dem Hauptfeldwebel